Kassem peut être :
 Kassem, langue du Ghana et du Burkina Faso
 Abdul Karim Qasim, aussi appelé général Kassem